

Famille de médecins au XVIIIe siècle 
 François Du Verney (???-???), médecin.
Il eut quatre fils médecin :
 Joseph-Guichard Du Verney (1648-1730), médecin et anatomiste.
 Emmanuel-Maurice Du Verney (1688-1761), anatomiste, fils de Joseph-Guichard.
 Pierre Du Verney (1653-1728), chirurgien.
 Christophe Du Verney (1661-1748), médecin et anatomiste.
 Jacques François Marie Du Verney (?-1748), chirurgien et anatomiste.

Un financier
 Joseph Pâris dit Duverney (1684-1770).

Patronyme français
Homonymie de patronyme